Formula Atlantic sezona 1999 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo leta 1999.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R12=odstopil, toda uvrščen NS=ni štartal 

1999 v športu
1999